«Полта́ва» () — украинский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 2011 году, с сезона 2022/23 выступает во Первой лиге чемпионата Украины. Домашние матчи проводит на стадионе «Молодежный».

История 
Клуб был создан в апреле 2011 года бывшим футболистом Владимиром Сысенко (который стал главным тренером команды) и спортивным журналистом Станиславом Майзусом. Тогда же команда впервые приняла участие в розыграше Кубка Полтавщины и в чемпионате Полтавской области, а в 2014 впервые стала чемпионом Полтавщины и выиграла Суперкубок области. Однако после этого клуб в связи с финансовыми сложностями несколько лет не принимал участия в официальных турнирах. Однако все это время любительская команда продолжала тренироваться.

В 2019 году у клуба появился инвестор в лице руководителя строительной фирмы и депутата Полтавского горсовета Сергея Иващенко и команда продолжила свои выступления. В сезоне 2019/20 «Полтава» впервые приняла участие в любительском кубке Украины, а в следующем сезоне — в любительском чемпионате.

В 2021 году клуб прошёл аттестацию для участия во второй лиге чемпионата Украины. Дебютную игру на профессиональном уровне «Полтава» провела 25 июля 2021 года, победив «Сумы» со счётом 3:0. Первый гол команды в профессиональных соревнованиях забил Максим Горжуй.

Прерванный из-за российского вторжения, сезон 2021/22 команда закончила на шестой позиции в группе «Б». Летом 2022 года клуб получил приглашение выступать в Первой лиге ПФЛ.

Достижения 
 Чемпионат Полтавской области
 Победитель: 2014
 Серебряный призёр: 2020
 Кубок Полтавской области
 Финалист: 2020
 Суперкубок Полтавской области
 Обладатель: 2014

Состав 
Состав команды в первой половине сезона 2022/23

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Руководство 
 Президент: Сергей Иващенко
 Исполнительный директор: Станислав Майзус
 Администратор: Виталий Старовойтов

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Владимир Сысенко
 Ассистент главного тренера: Игорь Тимченко

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 
 
 

Футбольные клубы Полтавы
Появились в 2011 году на Украине